Hum (band), een Amerikaanse alternatieve rockband
Hum (Brda), een plaats in de Sloveense gemeente Brda
Hum (Buzet), een gehucht op het Kroatische schiereiland Istrië
Hum (Voćin), een plaats in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
Hum (mantra), een mantra in het boeddhisme en hindoeïsme
Humeur, bijv. "iemand is uit zijn hum"